Een dorp in Oostenrijk: Schreibersdorf (Oostenrijk)
 Een dorp in Polen: Pisarzowice (powiat Lubański) (tot 1945: Schreibersdorf)